Ви́ктор Некра́сов: Некрасов, Виктор Васильевич (1931—1995) — российский конструктор.
 Некрасов, Виктор Васильевич (род. 1938) — российский горный инженер, лауреат Госпремии России.
 Некрасов, Виктор Григорьевич (1923—1997) — директор Орско-Халиловского металлургического комбината.
 Некрасов, Виктор Павлович (1928—1995) — советский альпинист, тренер.
 Некрасов, Виктор Платонович (1911—1987) — русский советский писатель, диссидент и эмигрант, лауреат Сталинской премии.